Radinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Iza Radinsky (* 1953), russisch-kanadische Malerin
 Jackie Radinsky (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Kira Radinsky (* 1986), israelische Informatikerin und Unternehmerin
 Leonard B. Radinsky (1937–1985), US-amerikanischer Wirbeltier-Paläontologe und Geologe
 Scott Radinsky (* 1968), Punk-Sänger, Baseballspieler und -manager